stazione di La Spezia Centrale – stazione della città italiana della Spezia
 stazione di Spezia – stazione della metropolitana di Torino